Rehderodendron är ett släkte av storaxväxter. Rehderodendron ingår i familjen storaxväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storaxväxter
Rehderodendron